Tekmovanje za svetovnem pokalu v športnem plezanju v Kranju je tradicionalno zadnja tekma pokala. Poteka na umetni plezalni steni v dvorani Zlato polje pri Fakulteti za organizacijske vede oziroma TŠC Kranj.

Tekmovanje za pokal je bilo prvič organizirano jeseni leta 1996. 

Prireditev je ena izmed najbolje izvedenih tekem svetovnega pokala, kar potrjujejo številni komentarji v tujih in domačih medijih. Slovenija je bila prva in edina doslej, ki je v celoti realizirala direktni televizijski prenos finala najboljših.

Dosedanji zmagovalci tekem v Kranju
 1996 - Laurence Guyon in Arnaud Petit
 1997 - Liv Sansoz in Chris Sharma
 1998 - Liv Sansoz in Yuji Hirayama
 1999 - Liv Sansoz in Eugeni Ovtchinnikov
 2000 - Liv Sansoz in Yuji Hirayama
 2001 - Martina Čufar in Tomas Mrazek
 2002 - Muriel Sarkany in Ramon Puigblanque
 2003 - Muriel Sarkany in Ramon Puigblanque
 2004 - Angela Eiter in Tomas Mrazek
 2005 - Angela Eiter in Flavio Crespi
 2006 - Maja Vidmar in David Lama
 2007 - Maja Vidmar in Cédric Lachat
 2008 - Johanna Ernst in Klemen Bečan

Zunanje povezave 

 Uradna stran tekmovanja 

Športno plezanje
Šport v Kranju
Športne prireditve, ustanovljene leta 1996